Фёдор Ткачёв:
 Ткачёв, Фёдор Васильевич (1956—2021) — доктор физико-математических наук, разработчик элементов теории многопетлевых вычислений в квантовой теории поля.
 Ткачёв, Фёдор Иванович (1917—1968) — Герой Советского Союза.
 Ткачёв, Фёдор Иосифович (1908—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Ткачёв, Фёдор Дмитриевич (1911—1994) — советский учёный в области авиации и космоса, конструктор парашютных систем.